Насто Тр. Далкалъчев е български духовник и просветен деец от Македония от началото на XX век.

Биография 
Роден е във воденското село Владово, тогава в Османската империя. През 1911 година завършва българската духовна семинария в Цариград. През учебната 1912-1913 година е учител в град Гумендже. След началото на Междусъюзническата война гръцките власти го арестуват и изпращат на заточение на остров Трикери, където умира на 26-годишна възраст от жестоките изтезания, на които е бил подложен. Синовете му Илия и Дине Далкалъчеви емигрират в Дюкейн, Пенсилвания, където развиват хлебопроизводствен бизнес и са активни членове на МПО „Независимост“.

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Димитър Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Родени във Владово
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Загинали през Междусъюзническата война
Лагеристи на Трикери
Починали на Трикери